Brevetto – in campo militare, atto scritto che autorizza un ufficiale a rivestire temporaneamente un grado più elevato
 Brevetto – diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione
 Brevetto di volo – documento richiesto da un'autorità statale per poter pilotare un aeromobile
 Brevetto software – brevetto applicato «a ogni prestazione di un computer realizzata per mezzo di un programma per elaboratore»
 Brevetto dell'essere vivente – brevetto applicato a un essere vivente

Pagine correlate 

 Ufficio brevetti
 Autorizzazione a montare